Po bezeichnet:

 ein Körperteil, siehe Gesäß
 Po (Schild), ein Schild aus China

Po, Pô, oder Pó heißen folgende geographische Objekte:

 Po (Fluss), Fluss in Italien
 Pô (Burkina Faso), Departement und Gemeinde in Burkina Faso
 Pó, Gemeinde in Portugal

Po, Pò, oder Pó ist der Name folgender Personen und Figuren:

 Fernão do Pó, auch Póo (15. Jh.) portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Giacomo del Pò (1654–1726), italienischer Maler des Spätbarock
 Kimberly Po-Messerli (* 1971), US-amerikanische Tennisspielerin

 Po, eine Figur aus einer britischen Kleinkinder-Fernsehserie Teletubbies

Das Kürzel PO steht für:

 Dodekanes, Kfz-Kennzeichen in Griechenland 
 Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, eine ehemalige französische Eisenbahngesellschaft (auch als P.O. abgekürzt)
 Peak Oil, siehe Ölfördermaximum
 Petty Officer, Dienstgradgruppe der US Navy
 Platforma Obywatelska, eine polnische Partei
 Player of, Mensch hinter einem Spielercharakter, siehe Rollenspiel (Spiel)

 Pontevedra, für die Provinz Pontevedra, Kfz-Kennzeichen in Spanien (auslaufend)
 Portable Object, Sprachdatei, siehe GNU gettext
 Posen (Poznań), Kfz-Kennzeichen in Polen
 Postojna, Kfz-Kennzeichen in Slowenien
 Požarevac, Kfz-Kennzeichen in Serbien
 Prato, für die Provinz Prato, Kfz-Kennzeichen in Italien
 Presbyterorum ordinis, das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über Dienst und Leben der Priester
 Prešov, für den Okres Prešov, Kfz-Kennzeichen in Slowakei (1. Vergabe)
 Preston, Kfz-Kennzeichen in Großbritannien
 Product Owner, Rolle in Scrum
 Propylenoxid, chemische Verbindung
 Provokationstechnik (PO), eine Kreativitätstechnik nach Edward de Bono
 Prüfungsordnung, Bedingungen für eine Prüfung an Hochschulen
 Purchase Order, Begriff in der Logistik, siehe Bestellung
 Project Office, siehe Projektbüro
 Portsmouth, Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich

Die Abkürzung Po steht für:
 Polonium, chemisches Zeichen

Die Abkürzung P.O. oder p.o. steht für:
  Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, ein ehemaliges französisches Eisenbahnunternehmen
 Postal Order, siehe Postanweisung
 per os, Medikamentenapplikationsweg, siehe Peroral

Siehe auch:
 Pau (Begriffsklärung)
 Poo

Abkürzung